Трейси Клайв Уолтер (; род. 25 ноября 1947, Джерси-Сити, Нью-Джерси, США) — американский характерный актёр. Лауреат премии «Сатурн» за лучшую второстепенную роль в фильме «Конфискатор» (1984).

Биография 
Родился и вырос в Нью-Джерси, в семье водителя грузовика. Учился в католической старшей школе им. святого Антония (), где увлекался игрой в баскетбол. Дебютировал в 1971 году, снимался в таких известных фильмах, как «Конан-разрушитель» (1984), «Бэтмен» (1989), «Молчание ягнят» (1991), «Эрин Брокович» (2000) и «Я плюю на ваши могилы» (2010).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры озвучивания США
Актёры телевидения США
Киноактёры США